Billancourt est une commune de la Somme.
 Billancourt est un quartier de Boulogne-Billancourt dans les Hauts-de-Seine correspondant à la partie sud de l'ancienne commune d'Auteuil (Seine) et dont le nom est souvent utilisé seul (usines de Billancourt, studios de Billancourt, etc.).
 Billancourt est une station du métro de Paris.